PT-91 Twardy («Твёрдый») — польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался на предприятии «Бумар-Лабэнды» () с 1995 по 2002 год. Всего для ВС Польши было произведено 232 PT-91.

Конструкция 
Защита Twardy усилена за счёт использования активной брони собственной разработки ERAWA. Всего имеется 394 блока ERAWA, покрывающих переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки размещены практически без зазоров друг к другу. Испытания показали, что блоки ERAWA повышают защищённость танка на 30-70 % в зависимости от типа используемого боеприпаса. Однако броня PT-91 не выдерживает огня новейших (на 2018 год) западных 120-мм танковых снарядов с дальности 2000 м.

Кроме того, «Твёрдый» снабжён покрытием, поглощающим радиолокационное облучение, системой Obra-4, предупреждающей об облучении танка лазером, 12-ствольной 81-мм системой пуска дымовых гранат «Туча» и одноствольной 80-мм системой пуска антилазерных гранат «Теллур».

Танк оснащён дизельным двигателем S-12U мощностью 850 л. с.

С целью обеспечения возможности кратковременного повышения мощности силовой установки, в танке применена система отключения вентиляторов системы охлаждения, которые потребляют мощность до 150 л. с.

Модификации 
 PT-91 Twardy — базовый вариант, развитие T-72M1 до уровня аналогичного Т-72Б. Поступил на вооружение в 1995 году. Оснащён дизельным двигателем PZL-Wola S-12U мощностью 850 л. с., система управления огнём (СУО) СКО-1М «Драва», тепловизором польского производства и ДЗ ERAWA. Основной танк ВС Польши.
 PT-91А — оснащён модернизированным дизельным двигателем PZL-Wola S-1000 мощностью 1000 л. с. Серийно не выпускался.
 PT-91Z Hardy — модернизированный вариант PT-91А, оснащён французской СУО Sagem SAVAN 15. Этот танк победил в тендере на поставку танков вооружённым силам Малайзии в 2003 году. Был изготовлен только один прототип.
 PT-91M Pendekar — вариант PT-91Z для вооружённых сил Малайзии (отсюда буква «М» в индексе). Танк оснащён моноблочной силовой установкой SESM/Renk ESM 350, состоящей из модернизированного польского двигателя PZL-Wola S-1000R мощностью 1000 л. с. и автоматической коробкой передач Renk (8 передач вперёд и 3 назад). Данная силовая установка также оснащена комплексной системой управления движением, обеспечивающая плавный поворот и управление штурвалом вместо рычагов. Скорость танка выросла до 65 км/ч и 20 км/ч передним и задним ходом соответственно. На PT-91M устанавливается французская система управления огнём Sagem Savan 15, панорамный прицел командира Sagem VIGY 15, и лазерная гироскопическая система наведения и наземной навигации танкового орудия Sagem SIGMA 30. СУО Sagem Savan-15 обеспечивает стабилизацию орудия в двух плоскостях с точностью 0,05 мрад и оснащается автоматом сопровождения цели. Модернизированная пушка словацкого производства 2A46MS имеет на 23 % лучшую точность стрельбы по сравнению с 2A46M. В качестве дополнительного вооружения используются пулемёты 7,62-мм FN MAG и 12,7-мм Браунинг M2. На танк также установлены комплекс электро-оптической активной защиты от высокоточного оружия Obra-3, французская система связи Thales, ДЗ ERAWA 3, немецкие гусеницы Type 570P (Diehl Remscheid GmbH). Контракт на поставку танков был подписан в 2003 году, согласно которому техника должна была быть поставлена в течение следующих трёх лет. Однако из-за задержки поставок СУО и бортовой электроники французской компанией Sagem и ряда технических трудностей производство танков началось лишь в 2007 году. В 2007—2009 годах были построены 48 танков, которые поступили на вооружения малайзийской армии в 2010 году.
 PT-91Ex — современный экспортный вариант; оснащается БИУС (боевой информационно-управляющей системой), ВСУ мощностью 16 кВт, кондиционером.
 PT-91U — PT-91 c пакетом модернизации PT-72U.
 PT-91EU — экспортные PT-91U c пакетом модернизации PT-72U.

Машины на базе PT-91 
 WZT-3 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе польского варианта танка Т-72М1. На вооружении ВС Индии состоит 352 БРЭМ WZT-3, которые были поставлены в 2004—2007 годах. 17 января 2012 года был подписан ещё один контракт на поставку 204 WZT-3 для индийской армии. В сентябре 2013 года стало известно, что для польской компании контракт нерентабелен и было принято решение расторгнуть соглашение. Отдел «Бумар» по торговым отношениям с Индией был ликвидирован и отозван представитель компании в Нью-Дели.
 WZT-4 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе PT-91. В рамках пакетного контракта 2003 года компания «Бумар-Лабеды» поставила 6 таких БРЭМ в Малайзию.
 Loarа-А — прототип зенитной самоходной установки, вооружённой двумя 35-мм автоматическими пушками.

Галерея фотографий

На вооружении 
 : 233 PT-91, по состоянию на 2021 год
 : 48 PT-91M Pendekar, по состоянию на 2021 год
 : неизвестное количество передано Польшей в 2022 году. 27 января 2023 года объявлено о передаче 30 танков. 24 февраля объявлено о передаче ещё 60 танков.

См. также

Примечания

Литература 
 М.Барятинский Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 2). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 2, 2002.

Ссылки 
Статьи
 От «Тварды» до «Гориллы»
 Основной танк РТ-91
 PT-91 Twardy MBT
 PT-91 Twardy
 PT-91 M Pendekar
Видео
 
 
 
 

Танки Польши
Появились в 1992 году в Польше
Танки с четырёхтактным дизелем